Illye (románul Ciumeghiu) falu, Románia, Bihar megye
Marosillye (románul Ilia, németül Elienmarkt) falu, Románia, Hunyad megye
Illyefalva (románul Ilieni, németül Ilgendorf) falu, Románia, Kovászna megye